Elvira Mendes (morta em 921) — esposa do rei Ordonho II de Leão
Elvira Mendes (morta em 1022) — esposa do rei Afonso V de Leão